Ниже представлен список водопадов Казахстана:

 Арасан
 Большой Шымбулак
Бурхан Булак
 Бутаковский водопад
 Горельники
 водопад Кайракский в Тургеньском ущелье (55 м)
 Медвежий в Тургеньском ущелье
 Кокколь
 Рахмановский
 Саркырама близи Карагаш ЗКО

Примечания

Ссылки 

 
Казахстан
Водопад